La catedral puede hacer referencia a:
 La catedral (novela), novela de Vicente Blasco Ibáñez.
 La Catedral (prisión), cárcel colombiana.
 La Catedral (Asunción), barrio de la capital de Paraguay.
 La catedral (Auguste Rodin), escultura.